Lehe è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni tedeschi:
Lehe (Schleswig-Holstein), comune del circondario del Dithmarschen in Schleswig-Holstein
Lehe (Bassa Sassonia), comune del circondario dell'Emsland in Bassa Sassonia